Името Мусачево носят две български села:

 Мусачево (Софийска област)
 Мусачево (Област Стара Загора)